Iquique bezeichnet:

 Iquique, Stadt in Chile
 Provinz Iquique, Provinz in Chile
 Bistum Iquique, römisch-katholische Diözese
 Iquique Cove, Bucht von Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis